Johann Edlinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Edlinger (1876–1964), österreichischer Politiker (CSP)
 Johann Georg Edlinger (1741–1819), österreichischer Maler
 Johann Moritz Edlinger (1823–1846), deutscher Maler und Radierer